

Patronymes 
 Régine Le Jan (1945- ), historienne française, spécialiste du haut Moyen Âge.
 Yves Le Jan (1952- ) mathématicien français.
 Jean-Marie Le Jan (1831-1877), poète français de langue bretonne.

Voir aussi